Lake Geneva ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Lake Geneva (Wisconsin) im Walworth County
 Lake Geneva (Florida) im Clay County
 Liegt am Lake Geneva (See, Florida)

Siehe auch:
 Genfersee, See in der Schweiz und in Frankreich
 Geneva Lake, Wisconsin